est la formule brute de plusieurs isomères.

 octanal, numéro CAS 
 1-octen-3-ol, numéro CAS  (racémique)
 R-(–)-1-octen-3-ol, numéro CAS 
 S-(+)-1-octen-3-ol, numéro CAS